Edward Downes, direttore d'orchestra britannico
 Edward Downes, musicologo statunitense